Jan Kopecký (* 28. ledna 1982 v Opočně) je český automobilový závodník, mistr světa 2018 v kategorii WRC-2, mistr Evropy 2013, několikanásobný mistr republiky v rallye a současný jezdec v týmu Škoda Motorsport. Je ženatý a má dva syny. Spolu s otcem Josefem Kopeckým pracuje v týmu Motorsport Kopecký s. r. o.

Kariéra 
V letech 1995 až 1999 závodil na motokárách. Pak začal startovat na okruhových šampionátech. V roce 1999 byl vicemistrem ve Fiesta Cupu, ale o rok později tento šampionát vyhrál. Zvítězil i v závodech Pick-up Freestyle a stal se vicemistrem v octavia Cupu. V roce 2001 vyhrál i tento pohár. V roce 2001 debutoval v rallye, konkrétně na Rallye Šumava 2001. Zúčastnil se i kompletního šampionátu Sprintrallye, kde byl první ve třídě. V roce 2002 skončil čtvrtý s vozem Toyota Corolla WRC, se kterým debutoval i v mistrovství světa na Německé rally. V Mezinárodní mistrovství České republiky v rallye 2003 skončil třetí s vozem Škoda Octavia WRC ve Škoda Matador Czech National team, který měl částečnou tovární podporu automobilky. Třikrát se zúčastnil i mistrovství světa, když v Německu a Velké Británii startoval s Octávií a ve Finsku s vozem Mitsubishi Lancer EVO VII. Se stejným vozem startoval i v následujícím roce ve Švédsku. V roce 2004 se stal mistrem republiky s vozem Škoda Fabia WRC. V roce 2005 se stal jezdcem v týmu Škoda Motorsport. Startoval v německu, Francii a Španělsku, získal jeden bod a skončil celkově čtyřiadvacátý. Ten ale o rok později ukončil činnost, a tak v letech 2006 a 2007 závodil s Fabií v týmu Czech Rally Team. V sezonách skončil patnáctý, respektive dvanáctý. Od roku 2009 je opět v týmu Škoda Motorsport a startuje s vozem Škoda Fabia S2000 v šampionátu Intercontinental Rally Challenge 2009, kdy skončil při premiéře své i vozu na druhém celkovém místě.. Druhý byl i v Intercontinental Rally Challenge 2010 a Intercontinental Rally Challenge 2011. V roce 2011, startoval kromě šampionátu Intercontinental Rally Challenge 2011 také v domácím šampionátu Mezinárodní mistrovství České republiky v rallye 2011. V roce 2012 se soustředil na domácí šampionát Mezinárodní mistrovství České republiky v rallye 2012 a jednoznačně ovládl titul. Další tituly v Mistrovství České republiky v rallye přidal v letech 2015, 2016, 2017, 2018.

Výsledky Mistrovství světa v rallye (WRC) 

* probíhající sezóna.

Výsledky v kategorii WRC-2

Výsledky v kategorii WRC-2 Pro 

* probíhající sezóna

Výsledky IRC

Výsledky ERC

Výsledky Mistrovství ČR v rally

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil na ewrc.cz

Čeští rallyoví jezdci
Čeští automobiloví závodníci
Mistři Evropy v rallye
Mistři České republiky v rallye
Narození 28. ledna
Narození v roce 1982
Narození v Opočně
Žijící lidé
Muži
Piloti MČR v rallye
Piloti týmu Škoda Motorsport
Piloti týmu Toksport